Gdański Uniwersytet Medyczny
 Główny Urząd Miar
 Urząd Morski w Gdyni
 Gosudarstwiennyj Uniwiersalnyj Magazin